Улуса́рка (Улуса́ровка) — посёлок при станции в Липецкой области. Расположен в анклаве Задонского района на территории Елецкого района. Входит в Тимирязевский сельсовет.

Расположен примерно в 15 км к юго-востоку от Ельца и в 2 км к западу от пересечения автомагистрали «Дон» с автодорогой Орёл — Тамбов.

Посёлок у станции Улусарка возник в 1898 году. Сама железнодорожная линия Елец — Касторное построена здесь в 1896 году.

В 1977 году в поселке был построен элеватор.

Население

Примечания 

Населённые пункты Задонского района